Aeros de Houston peut désigner :
 Aeros de Houston, une franchise de hockey sur glace qui évoluait dans l'Association mondiale de hockey (1972-1978) ;
 Aeros de Houston, une franchise de hockey sur glace qui évolue dans la Ligue américaine de hockey et évoluait dans la Ligue internationale de hockey (1994-2013).